Lubrza, comune del Voivodato di Lubusz
Lubrza, comune del Voivodato di Opole